К.А. Росетти има више значења:

 Општина К.А. Росетти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина К.А. Росетти (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији